Walentin Koźmicz Iwanow (1934-2011) – piłkarz radziecki, mistrz olimpijski i mistrz Europy
 Walentin Walentinowicz Iwanow (ur. 1961) – rosyjski sędzia piłkarski, syn poprzedniego
 Walentin Iwanow (ur. 1966) – bułgarski zapaśnik